Rocker bezeichnet:
 Rocker, Mitglieder einer Motorrad fahrenden Clubszene
 Rocker (Film), Film von Klaus Lemke
 Rocker (Subkultur), Motorradfahrer die dem englischen Stil der Rockers der 1960er Jahre nacheifern
 Musiker einer Band, die Rockmusik spielen  
 eine spezielle Bauweise von Snowboards, siehe Snowboard #Rocker
 eine spezielle Bauweise von Alpinski, siehe Rocker Ski

Rocker ist der Familien- bzw. Künstlername folgender Personen:
 Carsten Rocker (* 1969), deutscher Komponist, Filmkomponist und Produzent
 Fermin Rocker (1907–2004), britischer Maler; Sohn von Rudolf Rocker und Milly Witkop
 Kurt Rocker (1928–2020), deutscher Politiker (CDU)
 Lee Rocker (* 1961), US-amerikanischer Musiker
 Milly Witkop-Rocker (1877–1955), jüdische Anarchafeministin und Autorin, siehe Milly Witkop
 Rudolf Rocker (1873–1958), deutscher Anarchist
 Stefen Rocker (* 1974), deutscher Filmeditor

The Rocker bezeichnet:
 The Rocker – Voll der (S)Hit, US-amerikanischer Film (2008)